Атласов може да се отнася за:

 Владимир Василиевич Атласов (1661/64-1711) – руски пътешественик.
 Атласов (вулкан) – вулкан на п-ов Камчатка, Русия, .
 Атласов (остров) – остров от Курилските о-ви, Русия, .
 Атласово (селище, Камчатски край) – селище в Милковски район, Камчатски край, Русия, .
 Атласово (селище, Курилски острови) - селище на остров Атласов, Курилски о-ви, Русия.